

Persone 
 Luca Mazzieri – regista e sceneggiatore italiano
 Marco Mazzieri – ex giocatore e allenatore di baseball italiano
 Silvia Mazzieri – attrice italiana

Altro 
 Villa Mazzieri – edificio del XVIII secolo a Vigolante, frazione del comune di Parma